Як дитиною, бувало. Леся Українка

(текст вірша)

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

"Що, болить?" – мене питали,

Але я не признавалась –

Я була малою горда, –

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, –

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

Аналіз твору:

Літературний рід: твір відноситься до лірики .

Жанр: вірш.

Рік написання твору: 1897 р.

Віршовий розмір: хорей.

Кількість строф: чотири.

Основна думка твору:у вірші показана сильна духом людина, яка у житті здатна долати труднощі, не дивлячись ні на що.

Тема твору: болючі переживання поетеси з приводу власного здоров'я,які тривають ще з дитинства; намагання героїні боротися через силу з хворобою, яка її спіткала в дитинстві та є невиліковною, та як вчитися жити з цим.

Ідея: уславлення сили волі людини, заклик долати труднощі, не занепадати духом.

Художні засоби, стилістичні фігури:

Епітети: гостра, злобна епіграма, малою горда, вставала тихо, безпощадній зброї; давню гордість.

Метафори: "упаду собі на лихо", "зброї сміху... піддаватись". 

Персоніфікація: "в серце біль доходив", "зірватись має ...епіграма".

Звукові повториі: от-от.

Риторичне запитання: "Що болить?"

Антитеза: "щоб не плакать, я сміялась", "плачу я, щоб не сміятись".

Оксиморон: "жартом злим".

Образи та символічні образи: образ ліричної героїні  та водночас сильної духом дівчинки

У першій частині вірша відтворено такі риси вдачі ліричної героїні : сила волі, мужність, терпимість, витримка, гордовитість, вміння долати будь-які перешкоди,які показано через призму розуміння маленької дівчинки.

У другій частині вірша відбуваються з ліричною героїнею такі зміни:це уже життя дорослої людини, чиї проблеми відрізняються від дитячих. Тому треба вміти стримувати емоції, застерігати себе від необережного слова, розуміння свого подальшого способу життя, навчитися жити з хворобою. Лірична героїня, стримуючи гордість, плаче, щоб не сміятися.

Твори Лесі Українки